I peccati di Peyton Place (Peyton Place) – romanzo di Grace Metalious del 1956
I peccatori di Peyton (Peyton Place) – film del 1957 diretto da Mark Robson
Peyton Place – soap opera TV (1964-1969)